3 miejscowości w Polsce: 
 Starzyny – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice 
 Starzyny – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Szczekociny
 Starzyny – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Rokietnica